Financial Service Authority — орган финансового регулирования и надзора Великобритании
 Financial Services Agency — орган финансового регулирования и надзора Японии
 Free Syrian Army, FSA — Свободная сирийская армия
 FSA, Fellow of the Society of Antiquaries — член общества антикваров